La Nationalliga A 1986/87 fue la 90.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1987
Fútbol en 1986
Fútbol en 1987
Suiza en 1986
Suiza en 1987